Miejscowości w Estonii
 Alliku – wieś w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Iisaku
 Alliku − wieś w Prowincji Harju, w gminie Saue

Osoby noszące nazwisko Alliku
 Rauno Alliku – (ur. 1990), estoński piłkarz

Zobacz też 
 Gmina Roosna-Alliku
 Allika